Luza může znamenat:

 Luza (město) — město v Kirovské oblasti v Rusku
 Luza (řeka) — řeka v Kirovské a Vologdské oblasti a v republice Komi v Rusku, pravý přítok řeky Jug

 Andreas Luza — španělský cyklista
 Gustavo Luza — argentinský tenista